Acerra bezeichnet: 

 Acerra, Stadt in Kampanien
 Acerra (Weihrauchkästchen), römischer Behälter für Weihrauch
 Acerra (Fluss), in der Provinz Salerno
 Accera (Motte), aus der Unterfamilie Hadeninae 

Acerra ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Thomas Acerra (1925–1990), US-amerikanischer Weihbischof